Mistrzostwa Świata Juniorów w Skeletonie 2018 odbyły się 26 stycznia 2018 roku w szwajcarskim Sankt Moritz. Rozegrano po dwa ślizgi kobiet i mężczyzn. W zawodach zwyciężyła Niemka Anna Fernstädt wśród kobiet oraz Rosjanin Nikita Triegubow wśród mężczyzn.

Wyniki juniorów

Ślizg kobiet

Ślizg mężczyzn

Bibliografia 
 

2018 w skeletonie
2018 w Szwajcarii
Zawody skeletonowe